Amerikai Egyesült Államok
 Thornwood (Illinois)
 Thornwood (New York)
 Thornwood (Nyugat-Virginia)
 Thornwood (Washington)

 Egyesült Királyság
 Thornwood (Essex)
 Thornwood (Glasgow)